Сезон 2005/06 стал для «Манчестер Юнайтед» 14-м сезоном в Премьер-лиге и 31-м подряд сезоном в высшем дивизионе английского футбола. Клуб занимал 3-е место в двух предыдущих сезонах Премьер-лиги, а в этом сезоне турнирное положение «красных дьяволов» несколько улучшилось — они финишировали на втором месте, отстав от чемпиона на 8 очков.

Несмотря на некоторое улучшение выступлений в английской лиге, европейские надежды «Юнайтед» потерпели фиаско: клуб не смог достичь плей-офф Лиги чемпионов УЕФА впервые с сезона 1993/94. В Кубке Англии «Юнайтед» достиг пятого раунда, но настоящего успеха клуб добился в Кубке Футбольной лиги, в финале которого был обыгран «Уиган Атлетик» со счетом 4:0. 29 октября 2005 года «Манчестер Юнайтед» забил свой 1000-й гол в Премьер-лиге , в проигранном со счетом 4:1 матче с «Мидлсбро». Его автором стал Криштиану Роналду.

Перед началом сезона клуб покинул Фил Невилл, который перешёл в «Эвертон». В течение сезона контракт с клубом расторг капитан Рой Кин, который выступал на «Олд Траффорд» с 1993 года. Кин сыграл свою последнюю игру за клуб 18 сентября 2005 года в матче с «Ливерпулем», но был вынужден попросить замену за несколько минут до окончания матча по причине травмы. Покинув «Юнайтед», он перешёл в шотландский «Селтик». Капитанскую повязку получил Гари Невилл. 25 ноября 2005 года, всего через неделю после ухода Кина, фанаты погрузились в траур в связи со смертью легендарного игрока «Юнайтед» Джорджа Беста, который умер в возрасте 59 лет.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Квалификационная стадия

Групповая стадия

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака – указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Стартовый состав 

 Наиболее частый стартовый состав во всех соревнованиях
 GK: #1,  Эдвин ван дер Сар, 51
 RB: #2,  Гари Невилл, 34
 CB: #5,  Рио Фердинанд, 50
 CB: #6,  Уэс Браун, 29
 LB: #27,  Микаэль Сильвестр, 44
 RM: #7,  Криштиану Роналду, 37
 CM: #24,  Даррен Флетчер, 36
 CM: #22,  Джон О’Ши, 46
 LM: #11,  Райан Гиггз, 30
 CF: #8,  Уэйн Руни, 44
 CF: #10,  Руд ван Нистелрой, 39

Трансферы игроков

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отданы в аренду

Примечания

Ссылки 
Сайты
 Сезон 2005/2006 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Результаты матчей Премьер-лиги сезона 2005/06 на сайте RSSSF.com 
Видео
 Manchester United 2005—2006 Best Goals
 Wayne Rooney best goals of the 2005—2006
 Cristiano Ronaldo All 12 Goals 2005/2006 Season

2005-2006
Манчестер Юнайтед